Гвидо III Лусио да Полента (; умер в 1389 году) — сеньор Равенны в 1359-1389 годах из гвельфского рода да Полента.

Биография 
Гвидо Лусио был сыном Бернардино I да Полента, от которого унаследовал власть над Равенной. В течение 30-летнего правления, выдавая замуж своих многочисленных дочерей, он заключил союзы с рядом могущественных семейств Северной и Центральной Италии. В конце концов сыновья Гвидо Лусио свергли его и отправили в заточение, где он умер от голода.

Семья 
Гвидо Лусио был женат на Элизе д'Эсте, дочери маркиза Феррары Обиццо III д’Эсте. В этом браке родились:
 Аццо (умер в 1394 году);
 Остасио II (умер в 1396 году);
 Бернардино II (умер в 1400 году);
 Пьетро (умер в 1404 году);
 Альдобрандино (умер в 1406 году);
 Обиццо (умер в 1431 году);
 Беатриса, жена Альберико да Барбиано;
 Лиза, жена Асторре I Манфреди;
 Лициния, жена Венанцио да Варано;
 Элетта, жена Франческо Гонзага;
 Самаритана, жена Антонио делла Скала.

Родословная 

</center>

Литература 
 Pompeo Litta. Famiglie celebri d'Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.

Да Полента
XIV век в Италии